Woodside può riferirsi a varie località:

Australia 
 Woodside (Australia Meridionale)
 Woodside (Victoria)

Canada 
 Woodside (Nuova Scozia)

Stati Uniti 
 Woodside (California)
 Woodside (Delaware)
 Woodside (New York)
 Woodside (Pennsylvania)
 Woodside (Utah)